Цвіт — село в Україні, Шепетівському районі Хмельницької області.
 Червоний Цвіт — село в Україні, у Шепетівському районі Хмельницької області.
 Миколай Цвіт — освітній та релігійний діяч в добу Гетьманщини, викладач, архімандрит пекінської духовної місії, місіонер.